Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2012 vond plaats van 15 tot en met 21 oktober 2012 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de zeventiende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2012. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Vanwege het aanstaande WTA-kampioenschap hadden alle top acht-speelsters deze week vakantie genomen. Negen van de overige twaalf top 20-speelsters namen aan het toernooi in Moskou deel.

Titelverdedigster Dominika Cibulková was als vijfde geplaatst – ze bereikte de kwartfinale waar ze werd geklopt door de latere winnares. Het eerste reekshoofd Samantha Stosur bereikte de finale, door onder meer de als vierde geplaatste Ana Ivanović te verslaan.

Het derde reekshoofd Caroline Wozniacki uit Denemarken versloeg de Australische in de finale in drie sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar twintigste WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters had Vania King zich niet voor het toernooi ingeschreven. Jaroslava Sjvedova speelde samen met Katarina Srebotnik – ze waren als vierde geplaatst, en bereikten de halve finale die zij verloren van de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste Russische duo Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste, eveneens Russische koppel Maria Kirilenko en Nadja Petrova in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Vesnina had daarnaast nog zes dubbelspeltitels met andere partners; Makarova een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Moskou 2012
Moskou